Harry Isaacs ist der Name folgender Personen:

* Harry Isaacs (Pianist) (1902–1973), britischer Pianist
 Harry Isaacs (Boxer) (1908–1961), südafrikanischer Boxer